Ulisse Munari (* 1960) ist ein italienischer Astronom und Asteroidenentdecker.

Er ist Professor der Astronomie an der Universität Padua und arbeitet am Astrophysikalischen Observatorium Asiago (90 Kilometer nordwestlich von Padua), wo er im Laufe seiner Beobachtungen mehr als 50 Asteroiden entdeckte, die meisten davon zusammen mit Maura Tombelli. Er ist Mitglied im RAVE-Team in Australien. Darüber hinaus war er mitverantwortlich für die Entwicklung des Spektrometers des Weltraumteleskopsystems Gaia.

Der Asteroid (7599) Munari, der am 3. August 1994 von Andrea Boattini und Maura Tombelli entdeckt wurde, trägt seinen Namen.

Publikationen 
 The Nature of V838 Mon and Its Light Echo (2007 Astronomical Society of the Pacific), ISBN 1-583812-31-8.
 Gaia Spectroscopy, Science and Technology (2003 Astronomical Society of the Pacific), ISBN 1-583811-45-1.

Weblinks 
 Homepage (englisch)
 Gaia people, ESA. (englisch)

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Astronom (21. Jahrhundert)
Hochschullehrer (Universität Padua)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Italiener
Geboren 1960
Mann